Памела — жіноче ім'я
 «» — епістолярний роман Семюела Річардсона (1740)
 1243 Памела — астероїд головного поясу
 «» — панамське судно-контейнеровоз
 «Памела» — пісня каліфорнійського гурту «Toto»
 «» — потужний тихоокеанський тайфун 1976 року

Див. також 
 Pamela — рід метеликів родини Синявцеві
 Perrhybris pamela — вид метеликів родини Біланові
 «Памела Конгрів» — американська драма режисера Юджина Мура (1914)
  — підприємство у Франції, що займається утилізацією деталей літаків
  — науковий апарат для досліджень космічного проміння, встановлений на російському супутнику 
 Помело (значення)
Багатозначні терміни